As — кодовое обозначение климата саванн по классификации Кёппена.
 as () — сокращённое англоязычное наименование угловой секунды.
 as (команда) — одна из канонических команд UNIX.
 AS — Autonomous System (автономная система).
 AS — язык программирования (Action Script).
as - монета в Римской империи.
 As — химический символ (Arsenicum) Мышьяка

См. также 
AS